Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Guangzhou International Women’s Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Guangzhou